Зайлауф () — община в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Ашаффенбург.  Население составляет 3553 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 13,82 км². Официальный код  —  09 6 71 150.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии